

Geografia
 Regno Unito
 Ashton – parrocchia civile del Devon
 Ashton – parrocchia civile dell'East Northamptonshire
 Ashton – parrocchia civile del South Northamptonshire
 Ashton-in-Makerfield – cittadina della Greater Manchester
 Ashton-under-Lyne – città della Greater Manchester
 Stati Uniti d'America
 Ashton – città della Contea di Spink, Dakota del Sud
 Ashton – città della Contea di Fremont, Idaho
 Ashton – villaggio della Contea di Lee, Illinois
 Ashton – città della Contea di Osceola, Iowa
 Ashton – villaggio della Contea di Sherman, Nebraska
 Sudafrica
 Ashton – città della Municipalità locale di Breede River/Winelands

Onomastica
Ashton – prenome inglese
Ashton – cognome inglese

Persone
 Brian Ashton (1946) – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 britannico
 Catherine Ashton, baronessa Ashton di Upholland (1956) – politica britannica
 Chris Ashton, propr. Christopher John Ashton (1987) – rugbista a 13 e a 15 britannico
 Claude Ashton (1901-1942) – calciatore inglese
 Clark Ashton Smith (1893-1961) – poeta, scultore e pittore statunitense
 Dean Ashton (1983) – ex calciatore inglese
 Federico Ashton (1836-1904) – pittore italiano
 Frederick Ashton (1904-1988) – danzatore e coreografo inglese
 John Ashton (1948) – attore statunitense
 Joseph Ashton (1986) – attore e doppiatore statunitense
 Juli Ashton, pseudonimo di Julie Ellen Gauthier (1968) – ex attrice pornografica e regista statunitense
 Julie Ashton-Lucy (1965) – arbitro di hockey su prato australiana
 Kevin Ashton (1968) – ingegnere inglese
 Lyle Ashton Harris (1965) – artista statunitense
 Mark Ashton (1960-1987) – attivista e politico britannico
 Roger Ashton-Griffiths (1957) – attore, sceneggiatore e regista britannico
 Sylvia Ashton (1880-1940) – attrice statunitense del cinema muto
 Zawe Ashton, propr. Zawedde Ashton (1984) – attrice britannica